El nombre BWO puede referirse a: 

 Blue World Order, equipo formado en el evento de ECW;
 Bodies Without Organs, grupo de eurodance y europop sueco;
 Código IATA del aeropuerto de Balakovo (Rusia).